Die Virginia Slims of Indianapolis 1989 waren ein Tennisturnier der Damen in Indianapolis. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 30. Oktober bis 5. November 1989 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Indianapolis